Vonder (brug), smalle brug, vaak niet meer dan een of twee planken breed of een balk.
Vonder (molen), aandrijfwiel van een molen,  ook wel bonkelaar genoemd.
Strandvonder, persoon die op de kust aangespoelde zaken in bewaring neemt.